Андреас Проммеггер  — австрійський сноубордист, триразовий чемпіон світу.

Олімпійські ігри

Чемпіонат світу

Примітки

Посилання 
 

Австрійські сноубордисти
Сноубордисти на зимових Олімпійських іграх 2006
Сноубордисти на зимових Олімпійських іграх 2010
Сноубордисти на зимових Олімпійських іграх 2014
Сноубордисти на зимових Олімпійських іграх 2018
Сноубордисти на зимових Олімпійських іграх 2022
Австрійські учасники зимових Олімпійських ігор 2006
Австрійські учасники зимових Олімпійських ігор 2010
Австрійські учасники зимових Олімпійських ігор 2014
Австрійські учасники зимових Олімпійських ігор 2018
Австрійські учасники зимових Олімпійських ігор 2022